Osoby o tym nazwisku:
 Helen Parkhurst – amerykańska nauczycielka
 Michael Parkhurst – amerykański piłkarz